Иванковцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Иванковцы — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

Украина 
 Иванковцы — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Иванковцы — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Иванковцы — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Иванковцы — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Иванковцы — село в Любарском районе Житомирской области.
 Иванковцы — село в Знамянском районе Кировоградской области.
 Иванковцы — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Иванковцы — село в Зборовском районе Тернопольской области.
 Иванковцы — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Иванковцы — село в Лановецком районе Тернопольской области.
 Иванковцы — село в Городокском районе Хмельницкой области.
 Иванковцы (до 2016 г. - Радянское) — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Иванковцы — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Иванковцы — село в Новоушицком районе Хмельницкой области.
 Иванковцы — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.
 Иванковцы — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Иванковцы — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Иванковцы — село в Сребнянском районе Черниговской области.
 Иванковцы — село в Кицманском районе Черновицкой области.